Садо́вий прову́лок — назва провулків у багатьох населених пунктах України.

 Провулок Садовий — провулок у місті Дрогобич.
 Садовий провулок — провулок у місті Дніпро.
 Садовий провулок — провулок у місті Житомир.
 Садовий провулок — провулок у місті Івано-Франківськ.
 У місті Київ:
 Садовий провулок — провулок у Солом'янському районі (Жуляни);
 Садовий провулок — провулок у Оболонському районі.
 Садовий провулок — провулок у місті Кропивницький.
 Садовий провулок — провулок у місті Луцьк.
 Садовий провулок — провулок у місті Миколаїв.
 Садовий провулок — провулок у місті Одеса.
 Садовий провулок — провулок у місті Полтава.
 Садовий провулок — провулок у місті Суми.
 Садовий провулок — провулок у місті Тернопіль.
 У місті Харків:
 Садовий провулок — провулок у Київському районі;
 Садовий провулок — провулок у Індустріальному районі.
 Садовий провулок — провулок у місті Хмельницький.

Див. також 
 1-й Садовий провулок
 2-й Садовий провулок
 3-й Садовий провулок

Провулки